

Notes et références 

Castres - Bédarieux